Norton Knatchbull est un nom pouvant désigner:

 (1602-1685), homme politique anglais
Norton Knatchbull (6e baron Brabourne) (1922-1943), militaire et noble britannique
Norton Knatchbull (3e  comte Mountbatten de Birmanie) (né en 1947), pair britannique

Voir aussi

Knatchbull, Norton